Georgiewa ist der Familienname folgender Personen:

 Anka Georgiewa (* 1959), bulgarische Ruderin 
 Daniela Georgiewa (* 1969), bulgarische Sprinterin
 Elena Georgiewa (* 1991), bulgarische Biathletin
 Kapka Georgiewa, Geburtsname von Kapka Siderowa, bulgarische Journalistin 
 Kristalina Georgiewa (* 1953), bulgarische Politikerin und Ökonomin
 Liljana Georgiewa (* 2000), bulgarische Mittelstreckenläuferin
 Magdalena Georgiewa (* 1962), bulgarische Ruderin
 Marina Georgiewa-Nikolowa (* 1980), bulgarische Shorttrackerin
 Radoslawa Georgiewa (* 1976), bulgarische Wasserspringerin
 Raina Georgiewa (1902–1983), bulgarische Biologin
 Silwija Georgiewa (* 1988), bulgarische Biathletin
 Wiktorija Georgiewa (* 1997), bulgarische Sängerin und Songwriterin
 Zweta Georgiewa (* 1963), bulgarische Übersetzerin und Politikerin

Siehe auch:

 Georgieva